EHG steht für:
 Einzelhandelsgesetz
 Evangelische Hochschulgemeinde, siehe Evangelische Studierendengemeinde
 EH Güterverkehr GmbH, Tochtergesellschaft der Eisenbahn und Häfen
 EHG Elektroholding GmbH, Tochtergesellschaft der DaimlerChrysler-Gruppe zur Abwicklung und Verwaltung der Marke AEG
 Evangelisches Heidehof-Gymnasium Stuttgart
 EyeHateGod, US-amerikanische Sludge-Metal-Band
 Erbhofgericht, ein auf Grund des nationalsozialistischen Erbhofprinzips ab 1933 eingesetztes Gericht (§ 43 Reichserbhofgesetz)
 Einheitshilfsgerätewagen, siehe Hilfszug (Eisenbahn)
 Holder EHG (Einachser Holz Gas), Einachsschlepper mit Holzvergaser (1942/43–1946) von Max Holder
 Hagen Hauptbahnhof (DS100-Code)
 Erwin Hymer Group

EHG